Il doppio femminile del torneo di tennis Singapore Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Jo Durie e Jill Hetherington che hanno battuto in finale Pascale Paradis-Mangon e Catherine Suire 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Anne Minter /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Maria Lindström /  Heather Ludloff (semifinali)
 Jo Durie /  Jill Hetherington (Campionesse)
 Michelle Jaggard-Lai /  Julie Richardson (quarti di finale)

 Jo-Anne Faull /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Louise Allen /  Sophie Amiach (secondo turno)
 Maya Kidowaki /  Hu Na (quarti di finale)
 Louise Field /  Alysia May (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1990